Stelgistrum är ett släkte av fiskar. Stelgistrum ingår i familjen simpor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Simpor
Stelgistrum